Eigil, Ejgil og Ejgill Jørgensen er navne på flere personer:

 Eigil Jørgensen (officer) (1865-1937) – dansk officer
 Ejgil Jørgensen (1909-1994) – dansk malermester
 Eigil Jørgensen (1913-1985) (1913-1985) – dansk direktør
 Eigil Jørgensen (diplomat) (1921-2014) – dansk diplomat og direktør for Udenrigsministeriet
 Ejgill Jørgensen (1910-1975) – dansk revisor